Liste des chaînes de Movistar+

Chaînes actuelles

Généralistes

Divertissement

Cinéma

Sport

Découverte et Thématiques TDT

Jeunesse

Musique

Information

Étrangères

Régionales

À la carte

Movistar LaLiga

Movistar Liga de Campeones

Movistar Deportes

Services 

 		
Bouquet de télévision par satellite
Movistar+